

Vegetais
 Pinheiro — árvore do género Pinus
 Araucária — árvore da espécie Araucaria angustifolia, popularmente conhecida como pinheiro brasileiro ou pinheiro-do-paraná

Topônimos

 Pinheiro (Maranhão) — município do estado do Maranhão

 Pinheiro (Aguiar da Beira) — freguesia no concelho de Aguiar da Beira
 Pinheiro (Castro Daire) — freguesia no concelho de Castro Daire
 Pinheiro (Felgueiras) — freguesia no concelho de Felgueiras
 Pinheiro (Guimarães) — freguesia no concelho de Guimarães
 Pinheiro (Oliveira de Frades) ou Pinheiro de Lafões — freguesia no concelho de Oliveira de Frades
 Pinheiro (Penafiel) — freguesia no concelho de Penafiel
 Pinheiro (Vieira do Minho) — freguesia no concelho de Vieira do Minho

Pessoas
 João Carlos Batista Pinheiro — ex-futebolista do Fluminense Football Club e da Seleção Brasileira de Futebol
 Walter Pinheiro — senador brasileiro pelo estado da Bahia
 Professor Pinheiro — ex governador do Ceará, atual deputado estadual

Ver também 
Pinheiros
Desambiguação